Conzemius ist der Familienname folgender Personen:

 Arlette Conzemius-Paccoud (* 1956), luxemburgische Diplomatin 
 Victor Conzemius (1929–2017), luxemburgischer römisch-katholischer Kirchenhistoriker